

Allemagne

Empire allemand 
  de la  d'infanterie puis de la  division de cavalerie
  d'infanterie de la  d'infanterie
  d'infanterie de réserve de la  de réserve

Bosnie-Herzégovine

Republika Srpska

Espagne

République d'Espagne

États-Unis 
  d'infanterie

France 
  d'infanterie de la  d'infanterie

Pays-Bas

Royaume-Uni (et Empire britannique) 
 
 
 
 
  d'infanterie indépendante Gurkha

Ukraine 
  d'artillerie

Union soviétique/Russie